Alto del Cedro puede hacer referencia a:

 Alto del Cedro, cerro (546 msnm) en la frontera de Colombia y Venezuela
 Alto del Cedro, montaña (1154 msnm) en el departamento de Caldas, Colombia
 Alto del Cedro, montaña (2291 msnm) en el departamento de Santander, Colombia
 Alto del Cedro, loma (653 msnm) en la República Dominicana.
 Alto del Cedro, montaña (1232 msnm) entre Honduras y Nicaragua.
 Alto do Cedro, cerro (194 msnm) en el estado de Espírito Santo, Brasil.
 No confundir con: Alto Cedro, localidad de Cuba.